Pokrzywnica (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Pułtuski
 Pokrzywnica (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Łęczycki
 Pokrzywnica (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in het district Kędzierzyńsko-Kozielski
 Pokrzywnica (powiat Jędrzejowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Jędrzejowski
 Pokrzywnica (powiat Ostrołęcki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Ostrołęcki
 Pokrzywnica (powiat Pilski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Pilski
 Pokrzywnica (powiat Poznański), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Poznański
 Pokrzywnica (powiat Pułtuski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Pułtuski
 Pokrzywnica (powiat Śremski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Śremski
 Pokrzywnica (powiat Starachowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Starachowicki
 Pokrzywnica (powiat Wągrowiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Wągrowiecki